Thurlaston, un village du Leicestershire, en Angleterre ;
 Thurlaston, un village du Warwickshire, en Angleterre.